Алла Львовна Арановская — советская и российская скрипачка.

Биография 
Родилась в Ленинграде 30 августа 1958 года. 

Алла Арановская родилась 30 августа 1958 года. Училась в детской музыкальной школе им. С. С. Ляховицкой, окончила Музыкальное училище имени Римского-Корсакова и Ленинградскую консерваторию. Играла в оркестре Кировского театра. Победительница Седьмого Всероссийского конкурса скрипачей в Казани (1985). Совместно сo скрипачкой Аллой . Горяиновой, альтистом Андреем Догадиным и виолончелистом Леонидом Шукаевым создала струнный квартет Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова (позднее названый «Санкт-Петербург»), ставший лауреатом Всесоюзного конкурса струнных квартетов (1987), Первого конкурса струнных квартетов имени Шостаковича (1987), конкурса камерных ансамблей Мин-Он в Токио  (1989), конкурса камерных ансамблей "Премия Витторио Гуи" (1989), международного конкурса камерных ансамблей в Мельбурне (Австралия, 1991)

В 1995 году Квартет был номинирован на премию Грэмми .

Ансамбль вошёл в книгу американского издательства "Strings" (2000), в которой были представлены десять лучших квартетов XXI века. С 1987 по 1999 год преподавала в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургская) консерватории. Воспитала лауреатов международных конкурсов (Даниил Австрих, Анита Мишукова, Мария Бессмельцева, Юлия Сахарова), концертмейстера Гамбургского симфонического оркестра и Mюнхенского радио оркестра Максима Косинова и многих других. С конца 1990-х годов работала в США, в   (Огайо). 

г.Арановская  - первая скрипка квартета «Санкт-Петербург», который, гастролируя по всему миру, за тридцать пять лет существования дал более пяти тысяч концертов. С 2009 года Алла проводит ежегодные мастер-курсы по всему миру. В 2016 году концерты и мастер-классы проекта прошли в Астрахани, Санкт-Петербурге, Москве, Ташкенте, Омске и в десяти городах США. Концерт проекта "Русские размышления" был удостоен признания Конгресса СШA (сентябрь 2016 года). 

Алла  Арановская ведёт активную просветительскую деятельность по восстановлению  истории и биографии педагога, создателя русской и мировой скрипичной школы Леопольда Ауэра, в 2013 году организовала общество его имени, а с 2014 года является организатором  Международного конкурса скрипачей и квартетов имени Леопольда Ауэра.

В 2022 году в Санкт-Петербурге пройдет уже Восьмой конкурс, в котором примут участие скрипачи и ансамбли со всего мира.  

Негативно отзывается о политическом курсе Российской Федерации и о курсе президента России В. В. Путина.

Ведёт активную просветительскую деятельность по восстановлению  истории и биографии педагога, создателя русской и мировой скрипичной школы Леопольда Ауэра, в 2013 году организовала общество его имени, а с 2014 года входит в жюри «Международного конкурса скрипачей и квартетов имени Леопольда Ауэра ». Печатается в русских и американских журналах.

Примечания

Ссылки 
 http://www.stpetersburgquartet.com/  http://leopoldauersociety.com/   http://stpetersburgacademy.com/   http://auercompetition.com   http://ourtx.com/archives/8225   http://ourtx.com/archives/1848 
 http://www.ceo.spb.ru/rus/music/aranovskaya.a/index.shtml  Биография А. Арановской в ж. Личности
 http://www.ceo.spb.ru/rus/music/aranovskaya.a/about.shtml  С-Петербургский струнный квартет
 http://www.ceo.spb.ru/rus/music/aranovskaya.a/album_quart.shtml  Фотографии Санкт-Петербургского струнного квартета
 https://web.archive.org/web/20160305035333/http://base.ijc.ru/iaevr132.html

Скрипачи России
Музыканты Санкт-Петербурга
Музыкальные педагоги России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Персоналии по алфавиту